Hugo Miguel Ribeiro Leal, né le  à Cascais (Région de Lisbonne), est un footballeur international portugais.

Biographie

Débuts au Portugal (1989-1999) 
Hugo Miguel Ribeiro Leal est formé au Benfica Lisbonne après avoir fait ses premières gammes à Alcabideche puis au GD Estoril-Praia. Il glane un temps de jeu régulier avec une trentaine de rencontres à son actif, et devient international espoir portugais après être passé par toutes les catégories jeunes lusitaniennes.

Paris SG (2001-2004) 
En 2001, Luis Fernandez convainc sa direction de faire de gros efforts financiers pour faire venir celui qu’il annonce comme un futur « crack ». Pour  et  de salaire net annuel, Hugo Miguel Ribeiro Leal arrive au Paris Saint-Germain, avec le statut d’international portugais en devenir.

Retour difficile au Portugal (2004-2013) 

Après une dernière saison compliquée avec le GD Estoril Praia où il n’a joué que six match de championnat, il met un terme à sa carrière à l'été 2013.

Statistiques 
Ce tableau présente les statistiques d'Hugo Leal.

Palmarès 
 Paris Saint-Germain 
 Coupe de France : Vainqueur en 2004 et finaliste en 2003

 FC Porto 
 Supercoupe du Portugal : Vainqueur en 2004

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international portugais
Naissance en mai 1980
Naissance à Cascais
Joueur du Benfica Lisbonne
Joueur de l'Atlético de Madrid
Joueur du Paris Saint-Germain
Joueur du FC Porto
Joueur de l'Associação Académica de Coimbra
Joueur du CF Belenenses
Joueur du CD Trofense
Joueur du Sporting Braga